

Geografia 
 Calvià – comune spagnolo nella comunità autonoma delle Baleari

Persone 
 Giuseppe Calvia – antropologo, poeta e pubblicista italiano
 Pompeo Calvia – scrittore e poeta italiano

Altro 
 Trofeo Calvia – corsa ciclistica su strada maschile svolta annualmente a Maiorca, in Spagna